Апуримак (исп. Apurímac) — многозначный термин.

 Апуримак — река в Южной Америке, в Перу, левая составляющая реки Укаяли (бассейн Амазонки).
 Апуримак — один из регионов Перу, расположенный в горах на юге страны, на восточном склоне Анд. 
  — альбом музыкальной группы .